

Informatica 
 SPX – Sequenced Packet Exchange

Codici 
 SPX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Houston Spaceland (Stati Uniti)
 spx – codice ISO 639-3 della lingua picena meridionale